Тандон (, ) — индийская фамилия.
 Тандон, Лекх (1929—2017) — индийский режиссёр и актёр.
 Тандон, Равина (род. 1974) — индийская актриса, кинопродюсер и фотомодель.